Farmer est un nom commun anglais et un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Nom commun 
 farmer est un nom commun anglais, nom de métier, qui signifie « fermier ».

Patronyme 

 Bill Farmer (1952-), acteur américain ;
 Frances Farmer (1913-1970), actrice américaine persécutée pour athéisme ;
  ;
 Gary Farmer (1953-), acteur canadien ;
  (1732-1779), militaire anglais ;
 Jerrilyn Farmer (19?-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Jim Farmer (1964-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 John Farmer (1570-1605), compositeur de madrigals anglais ;
 Kenneth Farmer (1912-2005), joueur et administrateur de hockey sur glace canadien ;
 Kyle Farmer (1990-), joueur de baseball américain ;
 Mark Farmer (1957-), encreur et scénariste de comics britannique ;
 Michael Farmer (né en 1944), homme d'affaires et homme politique britannique ;
 Mimsy Farmer (née en 1945), actrice américaine ;
  (1820-1893), inventeur américain ;
 Paul Farmer (1959-2022), médecin et anthropologue américain ;
 Peter Farmer (1886-1964), entraîneur anglais de football ;
 Philip José Farmer (1918-2009), écrivain américain ;
 Sandra Farmer-Patrick (1962-), athlète américaine ;
 Tony Farmer (1970-), joueur et entraîneur américain de basket-ball.

Pseudonyme 
 Mylène Farmer (née en 1961), chanteuse française.

Toponymes 

 Farmer, une municipalité américaine située dans l'État du Dakota du Sud ;
 .

Jeu vidéo 
Un farmer est une personne faisant la même action répétitive dans le seul but d'engranger de l'expérience, action valable dans n'importe quel jeu où l'on peut faire progresser ou améliorer quelque chose, cette pratique est appelée farming.

Œuvre 

 Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle, chanson de Kurt Cobain.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis